Das Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42 2022 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Andrézieux-Bouthéon. Es war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 24. bis 30. Januar 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42 2022 fand am 24. und 25. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Andrézieux-Bouthéon